Ниже представлена хронология мировых рекордов в спортивной ходьбе на 50 километров.

По состоянию на 7 октября 2014 года IAAF ратифицировала только 5 мировых рекордов.

Хронология

Ссылки 
 IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS STATISTICS HANDBOOK MOSCOW 2013
 World Records

Спортивная ходьба